Шотландский Первый Дивизион 1961/1962 () — 65-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 23 августа 1961 года и закончился 28 апреля 1962 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1961/1962
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1961 году
Спорт в Шотландии в 1962 году